Dega ist eine der vier agroklimatischen Höhenstufen in Äthiopien, das innerhalb der tropischen Klimazone liegt. 

Monatliche Temperaturschwankungen sind mit unter 5 °C deutlich geringer als tageszeitliche Schwankungen, die über 20 °C betragen können. Wegen der großen Höhenunterschiede zwischen dem Danakil-Tiefland am Roten Meer und dem zentralen Hochland von Abessinien sind Niederschläge und Temperaturen in erster Linie von der Höhenlage abhängig. Daher kommt der Einteilung Äthiopiens in Höhenstufen eine besondere Bedeutung zu. Allerdings sind abgrenzende Höhenangaben nicht einheitlich, auch werden sie entsprechend regionalen klimatischen Gegebenheiten unterschiedlich beziffert. Dega liegt innerhalb folgender Grobeinteilung:

 Kola ist wüstenartiges Tiefland und Trockensavanne bis 1500 Meter mit unter 700 Millimeter Jahresniederschlag.

 Woina Dega ("Weinland") ist das warmgemäßigte hauptsächliche Kulturland Äthiopiens von 1500 (1800) bis 2300 (2600) Meter mit der Hauptstadt Addis Abeba auf rund 2400 Meter.

 Darüber bis zur Baumgrenze bei 3900 Meter liegt die kühle Zone der Dega mit Niederschlägen von 900 bis 1200 Millimeter pro Jahr und durchschnittlichen Temperaturen zwischen 10 und 15 °C. In dem als Weidegebiet genutzten Grasland mit Überresten von afromontanen Koniferenwäldern werden außertropische Feldfrüchte wie Teff, Weizen, Hafer und bis 3000 Meter Gerste angebaut.

Diese Zone wird gelegentlich unterteilt. Die kühl-gemäßigte Untere Dega von 2300 (2600) bis 3000 Meter mit 12 bis 15 °C und 900 bis 1000 Millimeter Niederschlag ist eine Bergwaldzone mit Ackerbau und Viehzucht.

Die Obere Dega, auch als unteren Bereich des Werch bezeichnet, von 3000 bis 3300 (3400) Meter und Temperaturen von 10 bis 12 °C ist eine kalt-feuchte Ericaceae-Zone mit kaum noch Ackerbau. Die Niederschläge betragen hier 1000 bis 1200 Millimeter. 

 Oberhalb 3900 und bis 4620 Meter liegt die alpine Zone Tschoka, (auch Werch, Kur).

Quellen 

Geographie (Afrika)
Geographie (Äthiopien)
Geographie (Eritrea)